Сява:

 Сява — рабочий посёлок в Нижегородской области России.
 Сява — село в Тамбовской области России.
 Сява — посёлок в Китае.
 Сява — река в Нижегородской области России.
 Сява — река в Тамбовской области России.
 Сява — озеро в Тамбовской области России.
 Сява — российский музыкант, диджей, продюсер, актёр, теле- и радиоведущий.